Alfred Hettner, geografo tedesco
Hermann Theodor Hettner, storico tedesco
Otto Hettner, pittore e scultore tedesco
Sabine Hettner, pittrice francese

Altri progetti